Малвейни (, ) — ирландская фамилия.

Известные носители 
  (1925—2016) — австралийский археолог, обладатель Медали Грэма Кларка Британской академии (1999).
  (1813—1870) — ирландский архитектор, сын Томаса Джеймса Малвени.
  (1809—1869) — ирландский художник, первый директор Национальной галереи Ирландии (с 1862), сын Томаса Джеймса Малвени.
  (род. 1978) — австралийская актриса, сценаристка и драматург, лауреат Дневной премии «Эмми» за сценарий к анимационной телепередаче для дошкольного возраста (2017) и Премии Хелпманна за лучшую женскую роль в пьесе (2019).
 Малвейни, Крис (род. 1981) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 1500 м (2004).
 Малвейни, Мик (род. 1967) — американский политик, член Палаты представителей (2011—2017), директор Административно-бюджетного управления (с 2017), врио главы аппараты Белого дома (с 2019).
  (1871—1951) — ирландский политик, член Палаты представителей (1923—1927).
 Малвейни, Томас (1868—1943) — ирландский католический священник, епископ Мита (с 1929).
  (1779—1845) — ирландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии, отец Джорджа Фрэнсиса и Джона Скиптона Малвени.